Jernkorset har flere betydninger.
 Jernkorset − en tysk militær udmærkelse: Eisernes Kreuz, altså et kors af jern
 Jernkorset (mode) − et korset af jern